Il singolare  dello  Samarkand Challenger 2010 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2010.

Dustin Brown era il detentore del titolo, ma ha partecipato all'American Express – TED Open 2010.

Andrej Martin ha battuto in finale 6–4, 7–5.

Teste di serie

  Blaž Kavčič (quarti di finale)
  Óscar Hernández (primo turno)
  Andrej Kuznecov (secondo turno)
  Guillaume Rufin (primo turno)

 Evgenij Kirillov (secondo turno)
 Andrej Martin (campione)
 Marek Semjan (finale)
 Andis Juška (semifinali, ritiro a causa di mal di stomaco)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Note 
 
 

Samarkand Challenger 2010